Schötz steht für:
 Schötz, eine politische Gemeinde im Kanton Luzern in der Schweiz

Personen:

 Dionys Schötz (1891–1972), deutscher Geistlicher und Bibliothekar
 Dshamal Schötz (* 1981), deutsch-jordanischer Basketballspieler
 Franz Schötz (1920–2022), deutscher Botaniker 
 Susanne Schötz (* 1958), deutsche Wirtschafts- und Sozialhistorikerin